Nikolas Rubens Proesmans (Tongeren, 1992. május 11. –) belga labdarúgó.

Sikerei, díjai 

 Újpest FC:
Magyar kupa: 2013–14

További információk 
  

Belga labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Újpest FC labdarúgói
1992-ben született személyek
Élő személyek